Zwemlimieten zijn de tijden die voor deelname van een toernooi minstens een keer in een vooraf gestelde periode gezwommen moeten worden. Meestal is dit de periode van begin zwemseizoen tot aan 3 à 4 weken voor het toernooi.
De tijden zijn per leeftijdsgroep en sekse niet gelijk.

Nederland: Limieten Friese Zomerkampioenschappen 2005

België: Categorieën 
In België is de zwemcompetitie onderverdeeld in leeftijdscategorieën.

België: B-zwemmers en A-zwemmers 
In België bestaan twee grote opdelingen tussen de zwemmers. Zo heb je B-zwemmers en A-zwemmers. De B-zwemmers zijn de competitiezwemmers die nog niet de limiettijd hebben gehaald, die ze moeten halen om een loodvisje te kunnen bemachtigen.

Een A-zwemmer is een zwemmer die deze limiettijd al heeft behaald. Een A-zwemmer moet ieder jaar bewijzen dat hij bekwaam is om een A-zwemmer te zijn, doordat hij de opgegeven limiettijd behaald.

De getallen in onderstaande tabel, zoals "1,08,00" zijn een gecodeerde weergave van de tijd die de zwemmer mag doen over de af te leggen afstand.

 cr ⇒ (borst)crawl of vrije slag
 rs ⇒ rugslag
 ss ⇒ schoolslag
 ws ⇒ wisselslag

Zwemmen in Nederland
Zwemmen in België